Дромос — шлях або коридор, що веде до гробниці.
 Дромос — біг на стадій, один з видів змагань античних Олімпійських ігор.